Czerwińsk nad Wisłą (dorp)
Czerwińsk nad Wisłą (gemeente)